Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства — синодальная комиссия Русской православной церкви. Создана в 2011 году в целях разработки и осуществления системного комплекса мер по преодолению кризиса семейных ценностей в обществе и церковной поддержке семьи.

История 
14 сентября 2011 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил создание Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства с рабочими группами по направлениям: просвещение, популяризация семейных ценностей в обществе; поддержка многодетной семьи; противодействие абортам, помощь одиноким матерям; помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

27 декабря 2011 года Священный Синод Русской Православной Церкви образовал Патриарший совет по вопросам семьи и защиты материнства и утвердил его состав.

15 марта 2012 года решением Священного Синода Патриарший совет по вопросам семьи и защиты материнства переименован в Патриаршую комиссию по вопросам семьи и защиты материнства.

6 апреля 2012 года в Сергиевском зале кафедрального соборного Храма Христа Спасителя под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое заседание Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защиты материнства.

В июне 2012 года отмечалось, что данная комиссия должна сыграть особую роль в церковно-государственном диалоге по вопросам семьи.

2 октября 2013 года решением Священного Синода название было изменено на «Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства», тем же решением было утверждено Положение о Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, а протоиерей Димитрий Смирнов становится председателем комиссии.

Состав 
 иерей Фёодор Лукьянов, председатель, сопредседатель Церковно-общественного совета по биомедицинской этике Московского Патриархата;
 епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов) — заместитель председателя;
 протоиерей Владимир Воробьёв, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;
 протоиерей Артемий Владимиров, настоятель храма Всех святых в Красном Селе г. Москвы;
 протоиерей Лев Махно, заведующий кафедрой теологии Тульского государственного университета;
 протоиерей Андрей Воронин, директор Ковалевского православного детского дома Костромской области;
 Легойда Владимир Романович, председатель Синодального информационного отдела;
 Юрьев Евгений Леонидович, советник Президента РФ по социальным вопросам — по согласованию;
 Малофеев Константин Валерьевич, председатель попечительского совета Благотворительного фонда свт. Василия Великого — по согласованию;
 Якунина Наталья Викторовна, председатель Попечительского совета программы «Святость материнства» — по согласованию;
 Иваненко Сергей Александрович — Секретарь Комиссии;

Примечания

Ссылки 
 Патриаршая комиссия по вопросам семьи и защиты материнства // patriarchia.ru
 Новости по тегу «Патриаршая комиссия по вопросам семьи и защиты материнства» // patriarchia.ru
 В Москве прошло очередное заседание рабочей группы Патриаршей комиссии по вопросам защиты семьи и материнства
 Патриарх Кирилл предлагает государству конкретные меры поддержки многодетных семей // Интерфакс-Религия
 Патриаршая комиссия выступила за пропаганду по ТВ семейных ценностей // Вести ФМ

Семья
Синодальные учреждения Русской православной церкви
Организации, основанные в 2011 году